Віллі Маршалл (,  1 грудня 1931, Керкленд-Лейк) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1951 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Піттсбург Горнетс», «Герші Берс», «Рочестер Американс», «Провіденс Редс», «Балтімор Кліпперс», «Толедо Горнетс» та «Баффало Норсемен».

Загалом провів 33 матчі в НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ‎